Jméno Rhea může označovat:

 Rheia – Titán z řecké mytologie
 Rhea (měsíc) – měsíc Saturnu
 577 Rhea – asteroid
 Nandu – rod ptáků

Externí odkazy